Henry Jeffreys Zelley, född 15 mars 1859 i Mount Holly, New Jersey, död 16 mars 1942 Trenton, New Jersey, han var en amerikansk metodistpastor och låtskrivare.

Biografi
Henry Jeffreys Zelley föddes 15 mars 1859 i Mount Holly, New Jersey. Han gick utbildning vid Mount Hollys public school och senare på Pennington Seminary. Han studerade sedan på Taylor University där han tog Doctor of Arts, filosofie doktor och Doctor of Divinity. 1882 blev han metodistpastor och arbetade på New Jersey Conference som statistisk sekreterare, skattmästare och förvaltare. Zelley blev en av initiativtagarna till tältmötesrörelsen. Han kom under sin sitt liv att arbeta i 19 olika kyrkor i New Jersey Conference. Han arbetade även som förtroendeman på Pennington Seminary. Zelly gick i pension 1929 och avled 16 mars 1942 Trenton, New Jersey.

Under sin levnadstid skrev Zelly över 1500 dikter, lovsånger och gospelsånger. Några av hans sånger "He Brought Me Out", "When Israel Out of Bondage Came", "He Rolled the Sea Away" och "The Mountains of Faith" förekommer i flera psalmböcker.

Psalmer
A darling child was lying still
A fountain of love in the Savior
A precious life was ebbing out
A sinner saved by grace divine
A wretched wanderer far from God
Again we come with songs of praise
Again within the house of prayer
Almost you've settled the question
An offering now of praise I'll bring
As crested sea billows arise and sweep on
As onward I sail over life's treacherous wave
As you feel the Savior's power
Because I feared the wrath of God
Beyond the dangerous sea of life
Count my blessings, Father bid me
Dost thou love me, love me truly
Draw nearer, Jesus, how good thou art
Five of them were wise and five were foolish
Go and tell Jesus when burdened by sin
Go, preach my gospel, Jesus said
Go tarry at Jerusalem
Gracious Lord, I need thy presence
Have you, my dear brother been rescued from sin
He gives me life, and home, and friends
Heavenly sunshine, heavenly sunshine
I am happy in the Lord, for I trust
I am trusting Christ my Savior
I am trusting in my Savior, At His feet I humbly bow
I am walking today in the sweet Beulah land
I asked thee, Lord, for gifts alone
I came to Jesus, lost, undone, But to His promise clinging
I do not ask to choose my path
I entered the throne room where Jesus, my Lord
I have left the land of bondage far behind
I sought the gracous mercy seat
I want only thee, not the pleasures of life
I want to know Jesus, my Savior so dear
I was burdened with sin, and with doubtings and fears
I'll sing of my Savior, so loving and true
I'm happy in Jesus, I'm singing all day
I'm sailing over life's restless sea
I'm seeking the country where Jesus has gone
In the house of many mansions Will be one prepared for me
Jesus, our Savior, on errands of mercy
Make this valley full of trenches
Marching on, marching on, marching on
My body, mind and spirit, Lord
My happy heart is free from sin
My heart is filled with joy and praise
My heart was distressed 'neath Jehovah's dread frown
My many sins are all forgiven
My soul is full of rapture
My soul today is mounting up
My soul today is safe and free
Jag törstar och jag längtar (My soul today is thirsting for living streams divine).
Now I have found at Jesus' side
O come to Christ with all your sin
O think of the homes destroyed by drink
On the band of trusting watchers
Out in the harvest field we go
Pray, pray, pray at morn
Refining fire, go through my heart, Illuminate my soul
Send me to the sad and weary
Shine in, shine in, thou light divine
Shine upon me, Holy Spirit
Stand out of my sunlight, I love its bright glow
Temptations and trials and doubtings and fears
The battle’s on and it must be won
The blessed Son of God loves divinely
The children's day has come again, The brightest of the year
The clouds that gather dark and drear
The foes of life we will not fear
The mantle of love the Savior has spread
The Master is calling for workers today
The promise assures us that all who believe
The ransom price is fully paid
The Savior comes to thee today
The Savior says to all mankind
The whole world needs a Savior
The young man's heart was filled with fear
There are blessings in that duty hard that meets you in the way
There's a land of wondrous beauty (Zelley)
There's no comfort in the pleasures of earth
Though the way be dark, yet the Lord hath said
Through many years I tried to serve the Lord
Through the blood I sought for pardon free
Walking in sunlight all of my journey
We bring our offerings today
We can shout before the battle
We come to thee, O Christ our King
Weary and sinsick and ready to die
What is this that, like the sunshine
When I a ransomed sinner see
When Israel out of bondage came
When Jesus passed through Jericho (Zelley)
When near at home or far away
When out in the conflict for Jesus my Lord
When saints of God in danger stood
When wearied and burdened with trial and care
Why should I fear, when my Savior and Lord
You're sighing today neath a burden of care.

Referenser

Noter 

Amerikanska psalmförfattare
Amerikanska författare under 1900-talet
Män
Födda 1859
Avlidna 1942
Författare från New Jersey
Personer från Burlington County